Municipio de Hurley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hurley (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Renville.
 Municipio de Hurley (condado de Turner, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Turner.
 Municipio de Hurley (condado de Stone, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Stone.